Апушка — название населённых пунктов в России:

 Апушка — село в Шацком районе Рязанской области.
 Апушка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.

См. также 
 Апушкин
 Апушкино
 Луги Апушкины